Суруди миллӣ e национален химн на Таджикистан. Като държавен химн се използва от 4 ноември 1977 година, още от времето на Таджикската ССР. На 7 септември 1994 националният химн от съветско време претърпява малка редакция и е утвърден като химн на Таджикистан с указ на президента Емомали Рахмонов. Автор на текста е Гулназар Келдиев, а на музиката – Сюлейман Юдаков.

Текст

Източници

Външни препратки 
 Инструментална версия на „Суруди милли“ в RealAudio файл
 „Суруди милли“ в MP3 файл
 MDI файл

Таджикистан
Национални символи на Таджикистан
Таджикистанска музика